

Норт-Ньютон — місто, штат Канзас
 Норт-Ньютон Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсільванія